Władysław Żabiński (ur. 1892) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, dowódca batalionu KOP „Orany”, komendant KRU Mińsk Mazowiecki
 Władysław Żabiński (ur. 1942) – polityk, ogrodnik, rolnik, samorządowiec, działacz chłopskiej opozycji antykomunistycznej w PRL, poseł na Sejm X, I i II kadencji

Przypisy